Калі — індуїстська богиня вічної сили, часу і змін, смерті і знищення.
 Калі Юґа — епоха в індуїзмі.
 Калі-Пуджа — індуїстське свято.
 Калі (місто) — місто в Колумбії.
 Депортіво Калі — колумбійський футбольний клуб.
 Америка де Калі — колумбійський футбольний клуб.
 Картель Калі — колумбійський наркокартель.
 Калі (футболіст) (*1978) — ангольський футболіст.
 Великий Калі (*1972) — індійський професійний реслер.
 Хуа Калі (*1976) — кенійський композитор.
 Та-Калі — селище на Мальті.
 Башин-Калі — село в Ітум-Калінському районі Чечні, Росія.
 Гучум-Калі — село в Ітум-Калінському районі Чечні, Росія.